Ілієшть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Іонешть.
 Ілієшть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Интрегалде.